Bastuträsk kan syfta på:

 Bastuträsk, Norsjö kommun – en tätort i Norsjö kommun, 
 Bastuträsk, Bjurholms kommun – en by i Bjurholms kommun, 
 Bastuträsk by – en by i Norsjö kommun, 
 Bastuträsk – äldre namn på Gunnarn i Storumans kommun i Lappland (före 1897), 
 Bastuträsk (musikalbum) – en EP av musikgruppen "Fem älgar i ett badkar"

Se även
 Bastuträsket